Французский государственный дендрарий Шеврелу́ () расположен на территории коммуны Роканкур (Rocquencourt) в департаменте Ивелин и является частью парижского Музея естественной истории. Занимает 200 га, насчитывает 2700 видов деревьев и кустарников со всего мира, многочисленные оранжереи.

История 
 1699 год — приобретение Людовиком XIV фермы Шеврелу, примыкавшей к парку Малый Трианон.
 1759 год — создание ботанической школы в Трианоне.
 1924 год — первые саженцы.
 1927 год — декрет, включивший Шеврелу в государственный Музей естественной истории.
 1940 год — военное время, территория разбита на небольшие огородные участки для жителей Версаля.
 1960 год — возрождение дендрария после выработки нового плана посадок.
 1977 год — часть дендрария открыта для публики.

Практическая информация 
Адрес: 30, route de Versailles, 78150 Rocquencourt

См. также 

 Национальный музей естественной истории (Париж)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Ботанические сады Франции